Le nom de Thomas Huber est porté, en particulier, par : 

 Thomas Huber (né en 1963), acteur allemand ;
 Thomas Huber (né en 1966), alpiniste allemand ;
 Thomas Huber (né en 1955), artiste suisse.